Hanum kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Hanum, administrativ by, Jawa Tengah,

Tyskland 

 Hanum, Jübar – ort, Jübar, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Indonesienförgreningar